Якупово — название населённых пунктов в России:

 Якупово — село, Красноармейский район Челябинской области.
 Якупово — село, Килимовский сельсовет Буздякского района Башкортостана.
 Якупово — деревня, Староакбуляковский сельсовет Караидельского района Башкортостана.
 Якупово — деревня, Матвеевский сельсовет Кушнаренковского района Башкортостана.
 Якупово — село, Якшимбетовский сельсовет Куюргазинского района Башкортостана.

См. также 
 Староякупово
 Новоякупово